El término dorado (del latín vulgar dauratus, y este de auratus, de aurum, "oro") puede referirse a:

 de color dorado, objeto que luce como el oro;
 antiguo procedimiento que consiste en recubrir con  pan de oro;
 la constelación del Dorado, una constelación austral formada por 43 estrellas que contiene la Gran Nube de Magallanes;
 El municipio de Dorado, Puerto Rico
 Dorado (estación de trabajo), estación de trabajo desarrollada en Xerox PARC
 Dorado (pez) varias especies de peces notables por su xantocromía (coloración dorada):
 la anchoa granadera dorada (Coilia dussumieri);
 la baga dorada (Nemipterus virgatus);
 el bagre o zíngaro dorado (Brachyplatystoma rousseauxii);
 el bagre dorado (Pimelodus clarias);
 el besugato de banda dorada (Scolopsis aurata);
 el blénido dorado (Malacoctenus aurolineatus);
 el buli dorado común o dorado delfín, (Coryphaena hippurus);
 el cardenal dorado (Apogon aurolineatus);
 la carpa dorada o pez dorado (Carassius auratus);
 la cherna dorada (Cephalopholis aurantia);
 el chicharro banda dorada (Selaroides leptolepis);
 el cocinero dorado (Caranx vinctus);
 el cocinero o jurel dorado (Caranx caballus);
 el congribadejo rosa, congrio dorado, maruca o rosada (Genypterus blacodes);
 la corvina dorada (Chrysochir aureus);
 la corvinata dorada (Cynoscion microlepidotus);
 el dentudo dorado (Acestrorhynchus falcatus);
 la doncella o señorita dorada (Halichoeres melanotis);
 la dorada (Brycon sinuensis );
 la dorada del Japón (Pagrus major);
 la dorada playera (Brycon moorei);
 la dorada (Salminus affinis );
 la dorada (Sparus aurata);
 el dorado (Branchiostegus argentatus);
 el dorado de la costa, también llamado jurel de Castilla (Seriola lalandi);
 el dorado del Paraná (Salminus brasiliensis o Salminus maxillosus);
 el dorado enano (Coryphaena equiselis);
 el dorado (Salminus hilarii);
 el dorado (Scomberoides lysan);
 el dorado (Scomberoides tala);
 el dorado (Scomberoides tol);
 el dorado (Seriola dumerili);
 el dorado (Seriolina nigrofasciata);
 la gallineta dorada (Sebastes marinus);
 el gobio dorado (Gobius auratus);
 el gobio dorado o puntidorado (Gnatholepis thompsoni);
 el jurel dorado (Gnathanodon speciosus);
 el jurel dorado (Pseudocaranx dentex);
 la lisa dorada (Liza aurata );
 la lisa mejilla dorada (Liza parsia);
 el mero dorado (Saloptia powelli);
 la morena dorada (Gymnothorax miliaris);
 el motambo dorado (Leiognathus daura);
 la palometa dorada (Caranx caballus );
 el panchito de bandas doradas (Pristipomoides multidens);
 el panchito dorado (Pristipomoides flavipinnis);
 el pargo dorado africano (Lutjanus fulgens);
 el pargo dorado o azul (Lutjanus viridis);
 la raya dorada (Rhinoptera steindachneri );
 el robalito de aleta dorada (Centropomus robalito);
 el roncador dorado (Haemulon scudderii);
 el salmonete de banda dorada (Upeneus moluccensis);
 la sardinela dorada (Sardinella gibbosa);
 el sargo dorado (Diplodus prayensis);
 el sargo dorado (Rhabdosargus sarba);
 la señorita dorada (Halichoeres melanotis );
 el sigano rayas doradas (Siganus lineatus);
 el traganavi dorado (Opistognathus aurifrons);
 el tres colas dorado índico, (Pseudanthias squamipinnis);
 la tumba dorada (Caulolatilus chrysops);
 la vaca dorada (Hypoplectrus gummigutta );
 la vieja mancha dorada (Semicossyphus darwini );
 el zorro volador dorado (Epalzeorhynchus kallopterus).

Aves 
 el jilguero dorado o simplemente dorado (Sicalis flaveola).